Esta lista se refere ao Produto Interno Bruto (PIB)

A lista é ocupada pelos municípios cearenses em relação a estimativa do PIB a preços correntes para 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB nominal 

Ceara
PIB